Чемпионат Исландии по футболу 1952 стал 41-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионом страны в 14-й раз стал «Рейкьявик».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1952 год в Исландии
Футбол в Европе в 1952 году